Die Fotbollsallsvenskan 1929/30 war die sechste Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 4. August 1929 und endete am 1. Juni 1930. 

Erster wurde wie im Vorjahr Helsingborgs IF, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Norrköping und Vorjahresaufsteiger Stattena IF ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Anmerkungen

Einzelnachweise 

1929
Fußballsaison 1929/30